Глеб Григо́рьевич Ба́йцур (род. 28 ноября 1927, Харьков, УССР, СССР) — министр связи РСФСР с 1979 по 1990 год.

В 1952 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. Бонч-Бруевича. Затем работал в Краснодаре инженером на междугородной станции. Член КПСС с 1959 года.

 В 1961—1968 годах — главный инженер Краснодарского ПТУС.
 В 1968—1975 годах — начальник Краснодарского ПТУС.
 В 1975—1979 годах — заместитель министра связи СССР.
 В 1979—1990 годах — министр связи РСФСР.

Дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.

Награды 
 Орден Октябрьской Революции
 2 Ордена Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Почётный радист СССР

Ссылки 
 Статья о Г. Г. Байцуре
 http://www.knowbysight.info/1_RSFSR/14150.asp

Выпускники Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций
Министры связи РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС